El Puig dels Argelers és una muntanya de 345,1 metres del terme comunal de Reiners, de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord.

Es troba just a migdia del poble de Reiners, emmarcat a l'oest i nord-oest pel Còrrec de Can Guillet, i a l'est i nord-est pel del Llargó, els quals s'uneixen just al nord del Puig dels Argelers per tal de formar la Ribera de Reiners. És al nord de Can Madern i al sud-oest de Can Guisset.

Referències 

Muntanyes de Reiners